Tomíček je příjmení, jež má více nositelů:

 Antonín Tomíček (1866–1935), regionální historik a národopisec
 Jan Slavomír Tomíček (1806–1866), český spisovatel, novinář, historik a národopisec
 Karel Tomíček (1814–1903, český advokát a politik
 Luboš Tomíček  (1934–1968), český plochodrážní motocyklový závodník
 └── Luboš Tomíček (* 1956), český plochodrážní motocyklový závodník
 └──Luboš Tomíček (* 1986), český plochodrážní motocyklový závodník
 Oldřich Tomíček (1891–1953), český analytický chemik
 Rudolf Tomíček (* 1948), český politik, poslanec PSP za ČSSD

podobné
 Jan Tomiczek (* 1950), český komunální politik, starosta, činovník křesťanských organizací

Česká příjmení